

Лебанон — місто, штат Коннектикут
 Лебанон — місто, штат Іллінойс
 Лебанон — місто, штат Індіана
 Лебанон — місто, штат Канзас
 Лебанон — місто, штат Кентуккі
 Лебанон — місто, штат Мен
 Лебанон — місто, штат Міссурі
 Лебанон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Лебанон — місто, штат Нью-Джерсі
 Лебанон — місто, штат Нью-Йорк
 Лебанон — місто, штат Огайо
 Лебанон — місто, штат Орегон
 Лебанон — місто, штат Пенсільванія
 Лебанон — місто, штат Південна Дакота
 Лебанон — місто, штат Теннессі
 Лебанон — місто, штат Вірджинія
 Лебанон — місто в окрузі Додж, штат Вісконсин
 Лебанон — місто в окрузі Вопака, штат Вісконсин
 Лебанон — селище, штат Небраска
 Лебанон Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Лебанон Тауншип — селище в окрузі Вейн, штат Пенсильванія
 Лебанон — переписна місцевість, штат Оклахома
 Лебанон — переписна місцевість, штат Вісконсин